F-Skala steht für:

 Fujita-Skala zur Bewertung der Stärke und Kraft von Tornados anhand der angerichteten Schäden.
 Skala zur Bestimmung von impliziten antidemokratischen Tendenzen und Faschismuspotentialen (im Rahmen der Studien zur Autoritären Persönlichkeit)